Синко де Новијембре има више значења:

 Синко де Новијембре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синко де Новијембре (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику